Barreiros kan syfta på:

 Barreiros (bilmärke) – en spansk tillverkare av personbilar, lastbilar, och traktorer

Geografi

Brasilien 

 Barreiros (ort), Pernambuco, 
 Barreiros (kommun), Pernambuco, 
 Barreiros, São José, distrikt i São José, Santa Catarina,

Portugal 

 Barreiros (freguesia i Portugal, Braga), Amares, 
 Barreiros (freguesia i Portugal, Vila Real), Valpaços, 
 Barreiros (freguesia i Portugal, Viseu),

Spanien 

 Barreiros (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Portugalförgreningar